Мэйсон, Стив (род. 13 января 1988, Тилбург, Нидерланды) — нидерландский профессиональный хоккеист. Нападающий хоккейного клуба второй швейцарской лиги «Рапперсвиль-Йона Лейкерс».

Биография 
Стив Мэйсон родился в голландском городе Тилбурге в канадской семье. Его отец, Дуглас Мэйсон, бывший хоккеист, в то время работал в клубе «Тилбург Трепперс». Карьеру хоккеиста Стив начал в молодёжном составе немецкого хоккейного клуба «Крефельд Пингвин». После двухлетнего выступления в молодёжном первенстве Германии, он уехал на родину своих родителей, в Канаду, где в течение двух лет выступал за клубы «Нипавин Хоукс» и «Нанаймо Клипперс». В 2009 году он поступил в Университет Майами, где учился 4 года, а также выступал за университетскую команду «Майами РедХоукс». В 2013 году Мэйсон вернулся в Европу и провёл сезон в команде «Ольтен» во второй швейцарской лиге. В сезоне 2014/15 выступал за «Тилбург Трепперс», в составе которого стал чемпионом Голландии и обладателем кубка. В ноябре 2015 года перешёл в швейцарский «Рапперсвиль-Йона Лейкерс». В 2004 году Мэйсон дебютировал на международной арене, выступая за юниорскую сборную Нидерландов. Первым турниром на взрослом уровне для него стал чемпионат мира-2008, где Стив провёл 5 матчей за сборную Голландии.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки

Примечания 

Хоккеисты Нидерландов
Хоккейные нападающие
Игроки «Майами Редхокс»
Игроки ХК «Ольтен»
Игроки ХК «Тилбург Трепперс»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки сборной Нидерландов по хоккею с шайбой